Nassau – dynastia pochodzenia niemieckiego panująca w: Nassau, Orange, Niderlandach, Anglii, Szkocji i Luksemburgu.

Dynastia wywodziła się od Walrama I, hrabiego Laurenburga, który w 1160 r. przyjął tytuł hrabiego Nassau pochodzący od wybudowanego przez jego przodków zamku Nassau. W XIII wieku ród podzielił się na dwie linie: starszą - walramską i młodszą - ottońską. Z pierwszej linii pochodziło kilka gałęzi rodu panujących w udzielnych księstwach Nassau do XIX wieku, król niemiecki Adolf z Nassau oraz wielcy książęta Luksemburga (dynastia Nassau-Weilburg). Z drugiej linii wywodzili się właściciele wielu majętności w Niderlandach, książęta Oranii, namiestnicy Republiki Zjednoczonych Prowincji, królowie Anglii, Irlandii i Szkocji, królowie Niderlandów (dynastia Orange-Nassau).

Linia walramska dynastii Nassau wygasła w linii męskiej w 1912 roku, linia ottońska - w 1890 roku. Po wymarciu rodu sukcesja tronu w Królestwie Holandii pozostała w gałęzi żeńskiej. Od 1908 r. jej przedstawiciele noszą tytuł książąt Oranje-Nassau.

Genealogia

Literatura 
 Słownik dynastii Europy. Poznań 1999.

Linki zewnętrzne 
 The House of Nassau (en)
 Nassau-Info (de)